Elert ist der Familienname folgender Personen:

 Emmi Elert (1864–1927), deutsche Schriftstellerin
 Nikolaus Elert (1586–1637), deutscher Theologe und Liederdichter, siehe Nikolaus Elerdt
 Piotr Elert (um 1575–um 1653), polnischer Komponist und Buchdrucker
 Sigfrid Karg-Elert (1877–1933), deutscher Komponist
 Werner Elert (1885–1954), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Ehlert
 Elerte